Isola di Arran, North Ayrshire, Scozia
 Arran (Azerbaigian)
 Arran (Canada)
 Arran (Florida), Stati Uniti